

Musica 
Year of the Dragon – album dei Modern Talking del 2000
Year of the Dragon – EP dei Machine Head del 2000
Year of the Dragon – album di Busta Rhymes del 2012
Year of the Dragon – composizione di Philip Sparke del 1984

Cinema 
L'anno del dragone (Year of the Dragon) – film diretto da Michael Cimino e scritto con Oliver Stone del 1985